Busnovi est un toponyme qui peut désigner :
Busnovi, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Busnovi, un village de Croatie situé dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie.